O termo Ilha Rasa pode referir-se a:

No Brasil
Ilha Rasa - ilha na baía das Laranjeiras, no estado do Paraná
Ilha Rasa - ilha no estado do Rio de Janeiro
Ilha Rasa - ilha do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco
Ilha Rasa - ilha do município de Vitória, no estado do Espírito Santo

Desambiguação